Die Prva Liga FBiH 2007/08 war die insgesamt 13. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die achte als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 11. August 2007 und endete am 7. Juni 2008.

Meister wurde der NK Zvijezda Gradačac. Das Team gewann mit 20 Punkten Vorsprung die Prva Liga und stieg in die Premijer Liga auf.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2008/09 auf, während die letzten fünf Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen. Zusätzlich meldete sich der NK Drinovci aus der Prva Liga ab und wurde in der Folgesaison durch NK Vitez ersetzt.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)
Platzierungskriterien für Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 rsssf.com
 Ergebnisse und Tabelle futbol24.com
 forebet.com

2007
Fußballsaison 2007/08